

Елба — місто, штат Алабама
 Елба — місто, штат Міннесота
 Елба — місто, штат Нью-Йорк
 Елба — місто, штат Вісконсин
 Елба — селище, штат Небраска
 Елба — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Ельба (значення)